

Караойський сільський округ — адміністративна одиниця, Балхаський район, Алматинська область
 Караойський сільський округ — адміністративна одиниця, Жамбильський район, Жамбильська область
 Караойський сільський округ — адміністративна одиниця, Ілійський район, Алматинська область
 Караойський сільський округ — адміністративна одиниця, Уїльський район, Актюбинська область

Див. також 
 Кішикараойський сільський округ